ZPC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pucón (Cile)
 zpc – codice ISO 639-3 della lingua zapoteca di Choapan
 ZPC – acronimo della società di consulenza per l'internazionalizzazione d'impresa Zeno Poggi Consulenze srl